Lilja steht für:

 Lilja (Vorname), weiblicher Vorname
 Lilja (Drápa), altnordische Dichtung (14. Jh.)
 Lilja 4-ever, schwedischer Spielfilm (2002)

Lilja ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Lilja (* 1975), schwedischer Eishockeyspieler
 Gertrud Lilja (1887–1984), schwedische Schriftstellerin
 Nils Lilja (1808–1870), schwedischer Botaniker
 Riikka Sarasoja-Lilja (* 1982), finnische Skilangläuferin